Wenonah ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wenonah (Alabama)
 Wenonah (Illinois)
 Wenonah (New Jersey)
 Wenonah (West Virginia)

Schiffe
 USS Wenonah (SP-165)
 USS Wenonah (YT-148)
 Wenonah (1866)
 Wenonah II

Unternehmen
 We-no-nah, US-amerikanischer Kanuhersteller